Ли́фчик ():
то же, что и бюстгальтер.
разгрузочный жилет — приспособление для ношения снаряжения на торсе.
детский жилет с бретелями и застёжками для чулок; надевался поверх нательного белья под рубашку (мальчик) или платье (девочка); использовался ещё в конце 1960-х годов; вытеснен колготами.